Christian Jürgensen er navnet på flere personer:

 Christian Jürgensen (matematiker) (1805-1860) – dansk matematiker
 Christian Jürgensen (politiker) (1838-1909) – tysksindet slesvigsk amtsdommer og tysk politiker (Christian Jacob Jürgensen)
 Christian Jürgensen (læge) (1846-1927) – dansk læge